Zajezierze est le nom de :

Toponymie
en Pologne
 Zajezierze, village du powiat de Kozienice, dans la voïvodie de Mazovie
 Zajezierze, village du powiat d'Otwock, dans la voïvodie de Mazovie
 Zajezierze, village du powiat de Sztum, dans la voïvodie de Poméranie
 Zajezierze, village du powiat de Kartuzy, dans la voïvodie de Poméranie
 Zajezierze, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zajezierze, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale